

Населені пункти та їхні частини
 Слупи — село в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Слупи — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Слупи — осада в гміні Дивіти Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки